Cenobio puede referirse a: 
 El cenobio, monasterio o convento; casa donde viven en comunidad los religiosos o religiosas.
 El movimiento cenobítico, tradición monástica que enfatiza la vida en común.
 El cenobio, grupo de células que, tras dividirse, no se separan y permanecen en grupos dentro de una vaina o sustancia mucilaginosa.

Enlaces externos